El Príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo y Gotha (18 de agosto de 1901 - 18 de octubre de 1985) fue un dinasta de la Casa de Wettin, perteneciente a  la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha-Koháry. Fue el último Fideikommissherr de la rama.

Biografía 
Nacido en Walterskirchen en la Baja Austria, era el tercer hijo varón del Príncipe Augusto Leopoldo de Sajonia-Coburgo y Gotha y de su esposa, la Archiduquesa Carolina María de Austria. En el tiempo de su nacimiento la Casa de Wettin gobernaba en el Reino de Sajonia y en los Ducados Ernestinos en Alemania, así como en los reinos de Bélgica, Portugal, Bulgaria y el Reino Unido. Sin embargo, fue criado en las propiedades de la familia en Austria. Después de 1933 el Príncipe Felipe apoyó financieramente a los emigrados alemanes y a la Resistencia al Nazismo. En 1934, contrató el conocido oponente del Partido Nazi, Eugen Kogon, para asumir la administración de los activos de la Casa de Sajonia-Coburgo-Koháry. Después del Anschluss en marzo de 1938 Kogon fue arrestado y, en septiembre de 1939, fue deportado a Buchenwald.

Cuando era adolescente todos los cinco tronos ocupados por la familia en Alemania fueron abolidos, pero su familia retuvo sus tierras y propiedad privada hasta que después de la II Guerra Mundial los localizados en Alemania Oriental y en otros países del Telón de Acero fueron confiscados. Felipe tomó Viena como su residencia en la República Austríaca.

Matrimonio e hijos 
En Budapest el 23 de septiembre de 1944 el Príncipe Felipe, sin cumplir con las leyes de la casa de la dinastía, se casó con Sarah Aurelia Hálasz (Orsova, Rumania, 8 de febrero de 1914 - Viena, 31 de diciembre de 1994), hija de Imre Hálasz y Aurelia Maximovics Saladuchin, nacida en una familia de académicos. Seis meses antes y legitimado por el matrimonio tuvieron un hijo, que llevó el apellido y título ducal pero no fue reconocido como miembro de la dinastía:
 Príncipe Felipe Augusto de Sajonia-Coburgo y Gotha (1944-2014), que en el aniversario de boda de sus padres en 1965 se casó con Bettina Pfretschner (1944-1989). Tuvieron tres hijos:
Princesa Isabella de Sajonia-Coburgo y Gotha (nacida en 1969）
Príncipe Maximiliano de Sajonia-Coburgo y Gotha (nacido en 1972), quien se casó con Cristina Schnell. Tuvieron una hija:
Princesa Francisca María de Sajonia-Coburgo y Gotha (nacida en 2009）
Príncipe Alejandro Ernesto de Sajonia-Coburgo y Gotha (nacido en 1978）

En 1991 Felipe Augusto se casó con Rosemarie Jäger (nacida en 1952). Tuvieron una hija:
Princesa Cristina de Sajonia-Coburgo y Gotha (nacida en 1995）

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry
Fallecidos en Viena